Rochon est un nom propre français qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Alexis-Marie de Rochon, dit l'abbé Rochon (1741-1817), astronome et voyageur français ;
 Esther Rochon (1948-), auteure québécoise ;
 Gaston Rochon (1932-1999), musicien québécois ;
 Henri Rochon (1924-2005), joueur canadien de tennis ;
 Jean-Pierre Maurice de Rochon (1749-1796), général français ;
 Jean Rochon (1903-1945), journaliste et résistant français ;
 Jean Rochon (1938-2021), homme politique et ancien ministre québécois ;
 Lela Rochon (1964-), actrice et productrice américaine ;
 Léonard Rochon de Lapeyrouse (1808-1895), enseigne de vaisseau et préfet français ;
 Marc-Antoine-Jacques Rochon de Chabannes (1730-1800), auteur dramatique français ;
 Olivier Rochon (1989-), skieur acrobatique canadien ;
 Paul-Émile Rochon (1878-1966), médecin canadien ;
 Stéphane Rochon (1974-), skieur acrobatique canadien.

Patronyme français